Mythologische Bibliothek steht für:

 Bibliotheke des Apollodor, Zusammenstellung antiker Mythen
 Mythologische Bibliothek (Buchreihe), Buchreihe der Gesellschaft für Vergleichende Mythenforschung